Ženská čtyřhra Rogers Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže montréalského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Matteková-Sandsová nastoupila s Britkou Heather Watsonovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Slovinkám Andreje Klepačové s Katarinou Srebotnikovou. Spoluhráčkou Šafářové se stala Maďarka Tímea Babosová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Kateryny Bondarenkové a Olgy Savčukové.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, který ve finále zdolal Rumunky startující na divokou kartu Simonu Halepovou s Monicou Niculescuovou ve dvou setech 6–3 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů, získaly premiérovou trofej v probíhající sezóně. Pro Makarovovou to byl sedmý kariérní titul ze čtyřhry WTA Tour, zatímco Vesninová dosáhla na třinácté takové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (2. kolo)
 ''' Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Karolína Plíšková /  Barbora Strýcová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2016